

Рябіновці — колишнє село, Красногорський район, Удмуртія
 Рябіновці — Кіровська область
 Рябіновці — Костромська область